Gerard Deulofeu Lázaro (* 13. března 1994, Riudarenes, Španělsko) je španělský fotbalový záložník, který od roku 2021 hraje v italském klubu Udinese Calcio.

Reprezentační kariéra 
Deulofeu byl členem španělských mládežnických reprezentací. S výběrem do 19 let vyhrál Mistrovství Evropy U19 v letech 2011 (výhra ve finále 3:2 v prodloužení nad Českou republikou) i 2012 (výhra 1:0 ve finále nad Řeckem).

V A-mužstvu Španělska přezdívaném La Furia Roja debutoval 30. 5. 2014 v Seville v přátelském zápase proti týmu Bolívie (výhra 2:0).

Přestupy 

 z FC Barcelona do FC Everton za 6 000 000 Euro
 z FC Everton do AC Milán za 700 000 Euro (hostování)
 z FC Everton do FC Barcelona za 12 000 000 Euro
 z FC Barcelona do Watford FC za 1 000 000 Euro (hostování)
 z FC Barcelona do Watford FC za 13 000 000 Euro

Statistiky

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz španělské ligy (2012/13)
 1× vítěz evropské ligy (2014/15)

Reprezentační 
 1x na ME 21 (2017 - stříbro)
 1x na MS 20 (2013)

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na National Football Teams.com 
 Klubový profil

Španělští fotbalisté
Španělští fotbaloví reprezentanti
Katalánští fotbalisté
Fotbalisté FC Barcelona
Fotbalisté Evertonu
Fotbalisté Sevilla FC
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Watfordu
Narození v roce 1994
Žijící lidé
Muži
Vítězové Evropské ligy UEFA
Narození 13. března